M20 puede referirse a:
 Nebulosa Trífida, o Messier 20, una región en la constelación de Sagitario.
 Misil M20, un misil balístico francés.